Akwar puede referirse a:

Reino de Akwar, Estado que al conquistar en sus vecinos se convirtió en el imperio de Ghana.
Por lo mismo, nombre alternativo (considerado a veces más correcto) del imperio de Ghana.
Desierto de Akwar, en la región que ocupaba antiguamente el reino.

Bibliografía